Андре́а де́лла Ко́рте (; 5 апреля 1883, Неаполь, Италия — 12 марта 1968, Турин, Италия) — итальянский музыковед, музыкальный критик и педагог. Отец филолога  (1913–1991).

Биография 
Окончил Неаполитанский университет. Публиковался в ряде периодических изданий, в том числе в 1919—1967 годах в газете «La Stampa». Большинство публикаций посвящены итальянскому музыкальному театру XVII—XIX веков и музыкальной эстетике, а также монографии о Глюке, Верди и других композиторах. В 1926—1953 годах — профессор Туринской консерватории, а в 1939—1953 годах одновременно профессор Туринского университета.

Вместе с Гвидо Паннаином опубликовал трёхтомную «Историю музыки». А в соавторстве с Гвидо Маджорино Гатти издавал «Музыкальный журнал» (, Torino, 1926—1959)

Сочинения 
Paisiello. Settecento italiano, Fratelli Bocca, Torino 1922
L'opera comica italiana nel '700. Studi ed appunti, Laterza, Bari 1923 (2 volumi)
Le opere di Giuseppe Verdi. 1: Aida. Guida attraverso il dramma e la musica, Bottega di Poesia, Milano 1923
Le opere di Giuseppe Verdi. 2: Otello. Guida attraverso il dramma e la musica, Bottega di Poesia, Milano 1924
Scelta di musiche per lo studio della storia, Ricordi, Milano 1928
Disegno storico dell'arte musicale. Con esempi, Paravia, Torino 1931
La vita musicale di Goethe. Con ritratti e musiche, Paravia, Torino 1932
Le teorie delle origini della musica e le musiche dei popoli antichi o primitivi : tesi per gli allievi delle scuole musicali secondo i nuovi programmi governativi, Paravia, Torino 1932
Vincenzo Bellini: il carattere morale, i caratteri artistici, Paravia, Torino 1935 (con Guido Pannain)
Un italiano all'estero: Antonio Salieri. Con 70 inedite citazioni musicali, Paravia, Torino 1936
Giuseppe Verdi, Arione, Torino 1938
Le relazioni storiche della poesia e della musica italiana. Elementari notizie di storia della musica per il liceo classico e scientifico e per l'istituto magistrale, Paravia, Torino 1940
Rigoletto. Il Trovatore. La Traviata di Giuseppe Verdi, Istituto d'alta cultura, Milano 1943
Dizionario di musica. Illustrato con riproduzioni di oltre 80 ritratti e 70 istrumenti, Paravia, Torino 1944 ( con Guido M. Gatti)
Satire e grotteschi di musiche e di musicisti d'ogni tempo. Con caricature antiche e moderne e disegni di P. A. Gariazzo, UTET (Unione Tipografico-Editrice Torinese), Torino 1946
Gluck e i suoi tempi, Sansoni, Firenze 1948
L'interpretazione musicale e gli interpreti, UTET (Unione Tipografico-Editrice Torinese), Torino 1951
Storia della musica, UTET (Unione Tipografico-Editrice Torinese), Torino 1952 (3 voll.; con Guido Pannain)
Toscanini visto da un critico, ILTE (Industria Libraria Tipografica Editrice), Torino 1952 (ristampa: Arturo Toscanini, Studio Tesi, Pordenone 1981)
Gli strumenti musicali nei dipinti della Galleria degli Uffizi, ERI-Edizioni Radio Italiana, Roma 1952 (con Marziano Bernardi)
Tempi e aspetti della scenografia, ERI-Edizioni Radio Italiana, Roma 1954 (con Alpheus Hyatt Mayor, Mercedes Viale, Anton Giulio Bragaglia)
Mozart in Italia, Ricordi, Milano 1956 (con Guglielmo Barblan)
Tutto il teatro di Mozart, ERI-Edizioni Radio Italiana, Roma 1957
La critica musicale e i critici, UTET (Unione Tipografico-Editrice Torinese), Torino 1961

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 167 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 

Выпускники Неаполитанского университета имени Фридриха II
Библиофилы Италии